Cajicá kan syfta på:

Colombia 

 Cajicá (kommun), Cundinamarca, 
 Cajicá (ort), Cundinamarca,